Seznam naselij v Sloveniji, imena na D.

Seznam

Viri
 

D